Сою́з:
 Сою́з — политическое, государственное, семейное или иное объединение.

 Союз — служебная часть речи.
 Союз — деревня, Куединский район, Пермский край, Россия.
 Союз (ассоциация) — одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций.

Государства 
 Союз — одно из обиходных названий Союза Советских Социалистических Республик.
 Союз — федерация северных штатов США.

Техника 
 «Союз» — семейство советских и российских космических кораблей (см. список).
 «Союз» — семейство советских ракет-носителей.
 «Союз» — первый советский мотоцикл (1924 год).
 «Союз» — советский бобинный магнитофон.
 «Союз» — советский, впоследствии стран СНГ, газопровод.

Предприятия и организации 
 Завод «Союз» — Ленинградский и Санкт-Петербургский завод школьно-письменных принадлежностей и канцелярских изделий.
 «Союз» — советская антарктическая станция.
 «Союз» — российский банк.
 ФЦДТ «Союз» — предприятие военно-промышленного комплекса в области ракетостроения.
 Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» — российское предприятие по разработке и сопровождению двигателей для самолётов и ракет, а также газотурбинных энергетических установок.
 «Союз» — команда КВН из Тюмени.
 «Союз» — советская и российская студия звукозаписи, созданная в 1988 году в Москве.
 «Союз» — всесоюзное патриотическое движение, общественно-политическая организация конца 1980-х годов.
 «Союз» — русский православный телеканал.
 «Союз» — советский футбольный клуб из Москвы.

См. также 
 Союз — Аполлон — программа совместного советско-американского космического полёта.
 «Союз Аполлон» — марка советских и российских сигарет.
 «Союз-Виктан» — украинская вино-водочная компания.
 Тройственный союз
 «СОЮЗ-Газпром» — российский футбольный клуб.
 «Союз-3» — название женского футбольного клуба «Казань» в 1990 году.